«Cēsu alus» (в переводе «Цесисское пиво») — латвийская компания по производству пива, кваса и других алкогольных и безалкогольных напитков. Предприятие ведёт свою историю с 1590 года. Является частью финского концерна «Olvi».

История 
Первое упоминание о пивоварении в современном Цесисе встречается в протоколе ревизии Цесисского замка, датируемом 1590 годом. В этом документе есть сведения о сушильне солода и хмелевых садах. Первоначально пивоварня была расположена в замке.

В 1621 году шведы перенесли пивоварню из замка в третий форштадт, из-за того, что не хватало мощности пивоварни для утоления жажды людей. Вокруг пивоварни были разбиты хмелевые сады.

В 1785 году Цесис (тогда Венден) был провозглашён уездным городом. В это время спрос на Цесисское пиво был столь большим, что в городских корчмах всем желающим не хватало места. За пределами Цесиса были открыты руцская, дувинцская и юргская корчмы.

В 1878 году были построены исторические здания пивоварни, и была открыта Цесисская пивоварня, её владельцем был Эммануэль Зиверс.

В 1922 году несколько Цессиских предпринимателей выкупили пивоварню, они же основали акционерное общество "Augļu Dārzs". В то время производились вино, соки и минеральная вода. Филиалы "Augļu Dārzs" были открыты в Риге, Елгаве и Валмиере.

В 1940 году "Augļu dārzs" был национализирован. В 1950 году была проведена реконструкция, построено новое оборудование, и объёмы производства увеличились в 4 раза.

В 1976 году было образовано производственное объединение "Cēsu alus", оно объединило Наукшенскую и Гулбенскую пивоварню, объединение разделилось в 1988 году.

В 1995 году "Cēsu alus" был приватизирован и стал акционерным обществом.

В 1998 году было решено увеличить капитал "Cēsu alus"; акционером предприятия стал норвежско-латвийский фонд развития предпринимательской деятельности.

В 1999 году норвежско-латвийский фонд продал акции "Olvi OYJ" предприятии A. Le Coq. После продажи акций финскому предприятию Olvi, у предприятия "Cēsu alus" увеличился объём производства.

Продукция

Пиво 

 Cēsu Premium
 Cēsu Nefiltrētais
 Cēsu Special Pinte
 Cēsu Light
 Mitava
 Garais
 Garais Garāks

Квас 
 Ulmaņlaiku kvass
 Porter kvass

Алкогольные коктейли 
 Cēsu Džons
 Cēsu 14

Соки и нектары 
 Limpa

Безалкогольные напитки 
 Klasiska Limonade
 Dinamo Cola+Energy
 Dinamo Sporta Fanu

Сидр:
 Cēsu Fizz

Ссылки 
 Пиво Прибалтики

Предприятия пищевой промышленности Латвии
Предприятия пивоваренной промышленности СССР
Производители кваса
Пивоваренные компании Латвии
Цесис